Sébastien Izambard
Georges Izambard